Ву́лиця Раї́си Окі́пної — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Раїси Окіпної — вулиця в місті Бориспіль Київської області.
 Вулиця Раїси Окіпної — вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок